Площадь Силезских повстанцев:

 Площадь Силезских повстанцев в Хожуве;
  во Вроцлаве;
  в Катовице.